Ло́жбан (, от  — логический язык) — плановый язык, созданный в 1987 году Группой логического языка (, ) на основе предшествующего проекта логлан с целью выпустить в кратчайшие сроки стабильную версию языка, свободно доступную для всех желающих.

Отличительными свойствами ложбана от других искусственных языков являются: однозначный синтаксис и в рамках его большая свобода выражения, способность выразить тонкие оттенки эмоций и лёгкая распознаваемость на слух.

Особенности языка ложбан 
Ложбан отличается от других плановых языков набором следующих характеристик:
 ложбан в значительной степени подчиняется . Это означает, что в ложбане, к примеру, не обязательно указывать грамматическое время глагола или число у существительных, если они и так ясны из контекста
 в морфологии и орфографии ложбана нет исключений
 ложбан — это язык с полностью описанным синтаксисом (в форматах YACC и Грамматика, разбирающая выражение, поэтому структура ложбанского текста может быть легко проанализирована компьютером)
 в лексике ложбана большое количество междометий (, ), что позволяет выражать тонкие различия в эмоциях и отношению к окружающему
 грамматика ложбана основана на логике предикатов и способна точно выразить сложные логические конструкции
 ложбан ориентирован на культурную нейтральность
 ложбан прост для изучения по сравнению с естественными языками.

Ложбан (как и его предшественник логлан) входит в семейство искусственных языков логического типа.

Первоначальной целью проекта ложбан было создать версию логлана, свободную от лицензионных ограничений. На настоящий момент у ложбана есть и другие цели:
 исследование гипотезы лингвистической относительности Сепира — Уорфа
 исследования по когнитивной лингвистике
 оптимизация взаимодействия между человеком и компьютером, использование для извлечения информации из баз знаний, для машинного перевода
 исследования по искусственному интеллекту и машинному анализу речи
 использование ложбана как общеобразовательного предмета, развивающего мыслительные способности
 наконец, просто как средство для творчества.

Алфавит. Звуки. Специальные символы

Гласные 

Символом «y» обозначается «шва» — короткая безударная гласная, нечто среднее между «э», «а» и «о». В словах, где «y» находится в предпоследнем слоге, ударение ставится на слоге, предшествующем предпоследнему (то есть на третьем слоге с конца). В остальных словах ударение ставится на предпоследнем слоге — за исключением односложных слов, являющихся безударными.

Согласные

Дифтонги (некоторые примеры) 
Сочетания гласных букв, которые произносятся как один слог

Специальные символы 
В ложбане не требуется использования знаков пунктуации, структура предложения однозначно определяется без их помощи (то есть, неоднозначные фразы наподобие «казнить нельзя помиловать» в ложбане принципиально невозможны). Можно рассматривать это иначе: в ложбане роль знаков препинания играют отдельные слова. Например, пара  …  примерно соответствует кавычкам,  — вопросительному знаку и т. п. Знаки препинания, используемые в русском и английском языках, типа « ! ? » могут использоваться в стилистических целях для повышения удобства читаемости текста человеком.

Тем не менее, в ложбане применяется три небуквенных символа, это «.» — точка, «,» — запятая и «'» — апостроф.

Апостроф «'» является одной из букв ложбанского алфавита. Ему обычно соответствует отсутствующий в русском языке согласный звук , который в английском языке обычно записывается буквой h.
Апостроф не является полностью самостоятельной согласной, обычно он разделяет две гласные, чтобы они не сливались в один звук. Например, ui произносится уи, а u’i будет у-h-и.

Точка «.» обозначает короткую паузу между словами. Перед любым словом, начинающимся с гласной, полагается ставить точку.

Запятые редко встречаются в ложбане, они позволяют явно указать границы слогов в слове. Обычно это может применяться в записи имен собственных (). Например, при помощи запятой можно предотвратить образование дифтонга двумя подряд идущими согласными: «ais» читается как «айс», «a,is» — как «аис». Запятая играет исключительно роль рекомендации, иное произношение не является ошибкой.

Прописные буквы используются в ложбане для указания ударения, отличного от стандартного, на предпоследнем слоге. Например, имя Juliette нужно писать .DJUli,et. в случае английского произношения и .juLIET. в случае французского.

Грамматика ложбана 
В ложбане всего три «части речи». Одна, называемая  (предикаты), объединяет глаголы, прилагательные и имена нарицательные. Сюда входят gismu (1342 пятибуквенных слова, представляющие основу словарного запаса ложбана), заимствованные слова () и составные слова, составленные из  или  (). Другая группа () — имена собственные (c читается как русская «ш»). Третья () покрывает служебные слова: артикли, числительные, междометия, предлоги, частицы, показатели времени и места. Эти , которых насчитывается около 600 (не считая комбинаций), в свою очередь подразделяются на классы (), которые ближе к понятию собственно частей речи (напр. класс UI содержит междометия). В ложбане нет наречий и прилагательных в том смысле, в каком они есть в индоевропейских языках. Имеется большой выбор артиклей (, подкласс ), которые могут указывать на дистрибутивность, массив, множество или типичный элемент. Отсутствует склонение и спряжение слов по падежам, числам, лицам или времени. Время указывается отдельными cmavo. Число, как грамматическая категория, отсутствует; соответствующее значение передается аналитически.

Как подобает логическому языку, ложбан содержит набор как логических союзов (выражающих простые логические бинарные операции), так и не-логических союзов.

Типологически ложбан принадлежит к языкам класса SVO (порядок слов подлежащее-сказуемое-прямое дополнение), хотя любой другой порядок тоже возможен. Определение предшествует определяемому слову. Словообразование синтетическое: большинство  имеют от одной до трёх трёхбуквенных форм, называемых  и использующихся в словосложении. Например,  значит «вызывать», «приводить к», а соответствующее  —  — используется в качестве суффикса, образующего т. н. каузативы:  = «вращаться» —  = «поворачивать»,  = «есть» —  = «кормить».

cmavo 
Вспомогательные слова, называемые , служат для связи других слов (как предлоги или союзы), другие делают  существительными (как артикли), третьи выражают эмоции и фактически являются междометиями.

В таблице приведены некоторые из междометий.

Любое из этих отношений можно поменять на противоположное, добавив , например  нужно понимать как «испытываю несчастье». Также их можно комбинировать, например  обозначает «несчастлив в любви». Таким образом можно передавать эмоции, для которых нет соответствующего понятия в том или ином естественном языке.

cmevla 
 используются преимущественно для образования имён собственных (хотя для них можно использовать и ).

Существуют некоторые правила, которым  должны соответствовать, поэтому некоторые имена переносятся в ложбан из других языков без изменений, а другие должны быть «ложбанизированы». Для этого имя, во-первых, записывается с использованием только ложбанских букв (учитывая, что их звучание в ложбане отличается от английского). Например: английское  будет , Ахмет будет , Эдвард будет , английское  будет  или .

Важным правилом для ложбанизированных имён является то, что последняя буква в слове должна быть согласной. Это правило введено для предотвращения путаницы, все другие слова в ложбане заканчиваются на гласную. Обычно рекомендуется при необходимости завершать имя буквой s или убирать последнюю гласную. Например, «Маша» ложбанизируется как  или , «Джо» будет 

Ещё одно правило касается ударения. Ударение в ложбане делается на предпоследнем слоге, и если в имени собственном ударение ставится иначе, то необходимо использовать прописные буквы. Например:  будет ,  будет .

Сравнение ложбана и логлана 
  ложбана в большей части случаев резко отличаются от прим логлана по звучанию, хотя предикативная структура часто у схожих по смыслу слов аналогична
 отсутствие первого заполненного места у selbri образует императив в логлане. В ложбане же незаполненное  просто имеет более широкий смысл, который может включать и императив:
  в логлане означает «Я иду/шёл/буду идти», в ложбане  означает «Я иду/шёл/буду идти»
  в логлане означает «Иди!», в ложбане  означает «Иди!» либо «[кто-то] идёт/шёл/будет идти»
 грамматикой логлана не описывается математическая нотация
 по данным на 2014 год, активность логлан-сообщества значительно ниже, чем у ложбан-сообщества

Ссылки 

 Сайт ложбана c материалами на русском языке
 
 Новый учебник «Волны Ложбана»
 Другие учебники по ложбану на русском языке

Примечания 

Искусственные языки